U 21, U21 oder U-21 steht für:
 eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 U-21-Nationalmannschaft
 U-Bahn-Linie 21 (Nürnberg) (Teilverlauf der U-Bahn-Linie 2)

U 21 ist der Name folgender U-Boote:
 SM U 21 (1913–1919), ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 21 (k.u.k Marine) (1916–1919), ein U-Boot der österreichisch-ungarischen Marine
 U 21 (Kriegsmarine) (1936–1944), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine
 U 21 (Bundeswehr) (1974–1998), ein U-Boot der Deutschen Marine

Siehe auch:
 U-Boot-Klasse XXI (Typ 21)

U21